De finale van de FA Cup van het seizoen 2019/20 werd gespeeld op zaterdag 1 augustus 2020, nadat de finale was uitgesteld vanwege de coronacrisis. Het Londense Arsenal won met 2–1 van stadsrivaal Chelsea met dank aan twee doelpunten van haar Gabonese topscorer en aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang, waarvan één uit een strafschop. De Amerikaanse vleugelspeler Christian Pulisic – als jongste doelpuntenmaker in een FA Cup-finale  –  had Chelsea nochtans na vijf minuten op voorsprong gebracht, maar de Gunners gingen dankzij Aubameyang voorbij de Blues in minuut 67. 

Voor Arsenal was het al de 14e FA Cup in de clubgeschiedenis. Hiermee stelde Arsenal het recordaantal FA Cup-overwinningen (13) scherper. 

Pierre-Emerick Aubameyang werd na afloop van de finale uitgeroepen tot man van de wedstrijd. 

Vanwege de coronapandemie waren fans van noch Arsenal noch Chelsea op Wembley Stadium toegelaten, een unicum voor een FA Cup-finale.

Wedstrijd 

2020
Arsenal FC
Chelsea FC
Bekervoetbal 2019/20
FA
Sportevenement in Londen